

Patronyme
 Henri Rieck, est un architecte belge.
 Horst Rieck, (1941- ), est un journaliste allemand.
 Micken Rieck, (1910- ), est une joueuse de tennis allemande.

Homonymie
Homonymie de patronyme